Ooctonus (, от  «яйцо» и  «убийца»; «яйцеубийца») — род паразитических халицид (Chalcidoidea) из семейства Mymaridae. Встречаются повсеместно. Около 40 видов.

Распространение 
Афротропика (Южная Африка), Индо-Австралия (Малайзия, Индонезия, интродуцированы в Новую Зеландию), Ориентальная область (Китай, Индия, Мьянма, Непал), Палеарктика (Австрия, Азорские острова, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Чехия, Швеция, Япония), Неарктика (Канада, Мексика, США) и Неотропика (4 вида). В Палеарктике 12 видов, в Неарктике 8 видов.

Описание 
Микроскопического размера перепончатокрылые насекомые (длина около 1 мм). Жгутик усика самок содержит 8 члеников-флагелломеров, конечный членик самый крупный образует булаву (с педицеллюсом, аннулюсом и скапусом в усике 11 сегментов). У самцов 11 и 13 члеников, соответственно (булава отсутствует). Лапки у самок и самцов 5-члениковые. Крылья с сильно редуцированным жилкованием. Яйцевые паразитоиды равнокрылых насекомых цикадок (Cicadellidae и Cercopidae)..

 
 Ooctonus aphrophorae Milliron, 1947
 Ooctonus australensis Perkins, 1905
 Ooctonus canadensis Whittaker, 1931
 Ooctonus capensis Huber, 2010
 
 
 Ooctonus flavipodus Subba Rao, 1989
 Ooctonus fuscipes Whittaker, 1931
 Ooctonus hemipterus Haliday, 1833
 Ooctonus himalayus Subba Rao, 1989
 Ooctonus infuscatus Huber, 2010
 Ooctonus insignis Haliday, 1833
 Ooctonus lapen Triapitsyn, 2010
 Ooctonus lokomotiv Triapitsyn, 2010
 Ooctonus nigrotestaceus Subba Rao, 1989
 Ooctonus notatus Walker, 1846
 Ooctonus novickyi Soyka, 1950
 Ooctonus occidentalis Whittaker, 1931
 Ooctonus orientalis Doutt, 1961
 Ooctonus quadricarinatus Girault, 1916
 Ooctonus saturn Triapitsyn, 2010
 Ooctonus silvensis Girault, 1916
 Ooctonus sinensis Subba Rao, 1989
 Ooctonus spartak Triapitsyn, 2010
 Ooctonus sublaevis Förster, 1847
 Ooctonus tretiakovi Triapitsyn, 2010
 Ooctonus us Triapitsyn, 2010
 Ooctonus vulgatus Haliday, 1833
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Huber, J. T. 2013: Revision of Ooctonus in the Neotropical region and comparison with Boudiennyia (Hymenoptera: Mymaridae). Zootaxa, 3701(1): 1-23. doi: 10.11646/zootaxa.3701.1.1
 Huber, J. T.; Read, J.D.; van Noort, S. 2010: The genus Ooctonus Haliday (Hymenoptera: Mymaridae) in the Afrotropical Region, with comments on other Southern Hemisphere species. African entomology, 18(2): 221—234. doi: 10.4001/003.018.0205

Ссылки 
 Ooctonus Haliday. waspweb.org. Iziko Museums of South Africa
 Key to afrotropical species of Ooctonus. waspweb.org. Iziko Museums of South Africa
 
 eol.org

Ooctonus
Роды перепончатокрылых